Whiteville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Whiteville Township (Baxter County, Arkansas)
 Whiteville Township (Cleveland County, Arkansas)
 Whiteville Township (Jefferson County, Arkansas)
 Whiteville Township (North Carolina) im Columbus County